Lycksele kan syfta på:

 Lycksele kommun –  en kommun i Västerbottens län
 Lycksele – en tätort i Lappland och centralort i Lycksele kommun i Västerbottens län
 Lycksele socken – en socken i Lappland 1606–
 Lycksele landskommun – en tidigare kommun i Västerbottens län 1874–1970
 Lycksele municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Lycksele landskommun 1884–1928
 Lycksele marknadsplats municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Lycksele landskommun 1884–1924
 Lycksele köping – en tidigare kommun i Västerbottens län 1929–1945)
 Lycksele stad – en tidigare kommun i Västerbottens län 1946–1970
 Lycksele församling – en församling i Södra Lapplands kontrakt i Luleå stift
 Lycksele kyrka – församlingskyrka i Lycksele församling
 Lycksele distrikt – ett distrikt i Lycksele kommun och Västerbottens län 2016–
 Lycksele lappmark – historisk lappmark i södra Lappland
 Lycksele tingslag – ett tingslag i Västerbottens län
Lycksele tingshus – ett tingshus
Lycksele tingsrätt – en tingsrätt
Lycksele flygplats – en flygplats
Lycksele djurpark – en djurpark
Lycksele IF – en idrottsförening
Lycksele SK – en sportklubb